Curriculum ili prema vukovcima "Kurikulum" stoji za:

 plan i program na sveučilištu, vidi studijski program
 nastavni plan i program po kojem predaju učitelji i profesori u školama, vidi nastavni uputnik
 Curriculum vitae, vidi životopis